Ilia Igorevitch Zoubov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il débute en senior avec l'équipe réserve pensionnaire de la Pervaïa Liga, le troisième échelon national en 2002. La saison suivante, il intègre l'équipe première dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . Il signe alors au HC Spartak Moscou dans la Superliga. En 2007-2008, il part en Amérique du Nord et assigné aux Senators de Binghamton de la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier dans la LNH le  contre les Capitals de Washington. En octobre 2009, les Sénateurs l'autorisent à s'engager avec le Salavat Ioulaïev Oufa de la Ligue continentale de hockey. Il est échangé au HK CSKA Moscou avec un choix de seconde ronde au Repêchage d'entrée dans la KHL 2010 le  en retour de Piotr Stchastlivy.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior avec la Russie le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Vyschaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga|| 33|| 7|| 7|| 14|| 16|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2003-2004|| Traktor Tcheliabinsk 2 || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga|| 40|| 9|| 8|| 17|| 36|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk 2 || Pervaïa Liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Spartak Moscou|| Superliga|| 43|| 4|| 10|| 14|| 12|| 3|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 16|| 1|| 1|| 2|| 4|| --|| --|| --|| --|| –
|-
| 2006-2007 || Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 26|| 4|| 6|| 10|| 4|| 8|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2007-2008|| Senators de Binghamton|| LAH|| 74|| 15|| 23|| 38|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Senators de Binghamton||  LAH|| 63|| 14|| 38|| 52|| 26|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| Senators de Binghamton ||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 25|| 3|| 3|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK CSKA Moscou || KHL || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| HK CSKA Moscou || KHL || 46|| 8|| 21|| 29|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 9|| 16|| 25|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 32
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 43|| 7|| 5|| 12|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || HK CSKA Moscou || KHL || 25|| 3|| 9|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 11|| 1|| 4|| 5|| 10|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 51|| 7|| 28|| 35|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 53 || 8 || 22 || 30 || 10 || 11 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 44 || 4 || 13 || 17 || 35 || 12 || 3 || 3 || 6 || 8
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 40 || 5 || 15 || 20 || 31 || 8 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 57 || 10 || 23 || 33 || 12 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 54 || 9 || 26 || 35 ||20 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 26 || 3 || 7 || 10 ||6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Orli Znojmo || ICEHL || 31|| 3|| 21|| 24|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0

| 11 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 5|| 8|| 6|| 0|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 10|| +3||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 1|| 4|| 6|| +2||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk